Carlos Asprilla (1970), Colombiaans voetballer
 Faustino Asprilla (1969), Colombiaans voetballer
 Miguel Asprilla (1969), Colombiaans voetballer